Кубок Англии по футболу 2009/10 — 129-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 762 футбольных клуба.

Турнир начался 15 августа 2009 года экстрапредварительным раундом и завершился финалом, который прошёл 15 мая 2010 года на стадионе «Уэмбли». Поскольку «Челси» стал чемпионом Англии и квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА, то в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА должен был квалифицироваться «Портсмут», однако он не прошёл лицензирование УЕФА, после чего его место занял «Ливерпуль».

Календарь

Квалификационные раунды 
Все клубы, допущенные к участию в турнире, но не входящие в Премьер-лигу или Футбольную лигу, принимали участие в квалификационных раундах.

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие 24 клуба из Первой Футбольной лиги и 24 клуба из Второй Футбольной лиги, а также победители предыдущего квалификационного раунда. Жеребьёвка первого раунда состоялась 25 октября 2009 года. Матчи прошли 7 ноября 2009 года.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда состоялась 8 ноября 2009 года. В ней приняло участие 40 клубов-победителей первого раунда. Матчи второго раунда прошли 28 и 29 ноября 2009 года.

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 29 ноября 2009 года на стадионе «Уэмбли». К победителям второго раунда присоединилось ещё 44 клуба, представляющих Премьер лигу и Чемпионат Футбольной лиги. Большинство матчей было сыграно 2 и 3 января 2010 года, но некоторые матчи были отложены на середину января из-за снегопадов.

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда прошла 3 января 2010 года на стадионе «Уэмбли». Матчи четвёртого раунда состоялись 23 и 24 января 2010 года.

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда состоится 24 января 2010 года на стадионе «Уэмбли». Матчи пятого раунда пройдут 13 и 14 февраля 2010 года.

Шестой раунд 
Жеребьёвка шестого раунда прошла 14 февраля 2010 года на стадионе «Уэмбли». Матчи шестого раунда запланированы на 6—7 марта 2010 года.

Переигровка

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 7 марта 2010 года. Оба полуфинала сыграны на стадионе «Уэмбли» 10—11 апреля 2010 года.

Финал 

Финал состоялся 15 мая 2010 года на стадионе Уэмбли.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии на сайте TheFA.com

2009-2010
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Великобритании в 2009 году
Спорт в Великобритании в 2010 году